Врили́сия () — город в Греции, северный пригород Афин. Расположен на Афинской равнине на высоте 245 метров над уровнем моря у подножия Пенделикона, в 11 километрах к северо-востоку от центра Афины, площади Омониас, и в 15 километрах к северо-западу от международного аэропорта «Элефтериос Венизелос». Административный центр одноимённой общины (дима) () в периферийной единице Северных Афинах в периферии Аттике. Население —  житель по переписи 2011 года. Площадь — 3,856 квадратного километра. Плотность — 7972,25 человека на квадратный километр. Димархом на местных выборах 2014 года избран Ксенофон Маниатоиянис ().

Расположен на северо-восточной окраине Афин. Это очень красивый город с большим количеством скверов, парков и небольшим лесным массивом недалеко от горы Пенделикона.

Граничит на севере с Пендели, на северо-востоке — с Палини, на юго-востоке — с Айия-Параскеви, на юго-западе — с Халандрионом, на северо-западе с Амарусионом.

История 
Пенделикон античные авторы называли Брилесс ().

Поселение было основано в 1930-е годы для обеспечения участками безземельных крестьян. В 1949 году было создано сообщество Врилисия.

Транспорт 
По юго-западной окраине проходит автострада 6 «Аттика» и железнодорожная линия пригородных поездов со станциями  и . Станция «Дукисис-Плакендиас» названа в честь Софи де Марбуа и является также станцией Линии 3 афинского метрополитена.

Население

Города-побратимы 
 , Отвайлер
 , Неаполь

Примечания

Ссылки 

 

Пригороды Афин
Димы Греции
Города Греции
Северные Афины